Alcázar (spanisch; von arabisch  „Festung“, „Schloss“; entlehnt aus lateinisch castrum „Feldlager“) steht für:
 Alcázar (Schloss), ein befestigtes Schloss in Spanien
 Alcázar (La Rioja), einen Ort in Argentinien
 Alcázar (Granada), einen Ort in Spanien
 Alcázar de San Juan, einen Ort in der spanischen Provinz Ciudad Real

Alcazar bzw. Alkazar steht für:
 Alcazar (Band), eine schwedische Popgruppe
 Alcazar (Spiel), ein Spiel von Michael Kramer
 Alcazar (Revuetheater), ein Revuetheater in Paris
 Alcazar (Marseille), ein Theater in Marseille
 Hyundai Alcazar, ein Automodell
 Alkazar (Film) (L’assedio dell’Alcazar), ein italienischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1939
 Alkazar-Stadion, ein Stadion in Larisa, Griechenland

Alcázar oder Alcazar ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Alcázar (etwa 1495–1585), spanischer Chirurg 
 Ángel Alcázar († 2013), spanischer Schauspieler
 Damián Alcázar (* 1953), mexikanischer Schauspieler und Politiker (Movimiento Regeneración Nacional)
 José Alcázar (* 1957), spanischer Wasserballspieler
 Joseph Alcazar (1911–1979), französischer Fußballspieler
 Pedro Alcázar (1975–2002), panamaischer Boxer

Alcazar ist der Name folgender Schiffe:
 Alcazar (1917), Küstenwachboot der spanischen Marine

Siehe auch:
 Alcazaba